La Serra del Boix és una serra situada entre els municipis del Perelló i de Tivenys a la comarca del Baix Ebre, amb una elevació màxima de 714 metres.

Referències 

Serres del Baix Ebre
Geografia del Perelló
Geografia de Tivenys